Mérytamon est un prénom féminin de l'Égypte antique. On connaît :
 Mérytamon, une fille de Ramsès  et Néfertari
 Mérytamon, une fille de Thoutmôsis 
 Mérytamon, une autre fille de Thoutmôsis , portant le même nom

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité